Fala steht für:
 Fala (Hund) (1940–1952), Hund des US-Präsidenten Franklin Delano Roosevelt
 Fala (Sprache), romanische Sprache, Zweig des Galicisch-Portugiesischen
 einen geteilten slowenischen Ort, zu Selnica ob Dravi bzw. zu Ruše gehörend
 Fabrique Alsacienne de Levure et Alcools, 1920 gegründete, heute zu Lesaffre gehörende Hefefabrik

Siehe auch:
 Falla